«Афина Лемния», Лемносская Афина — бронзовая статуя богини Афины, созданная знаменитым греческим скульптором Фидием в 450—440 гг. до н. э. Не сохранилась, известна по копиям.

Согласно Павсанию, скульптура была изготовлена гражданами Афин, жившими на острове Лемнос, с целью преподнесения в дар родному городу, благодаря чему и получила такое прозвание. Вероятно, стояла где-то неподалёку от Пропилей.

Описания античных авторов 
 Павсаний (1.28.2):
«На Акрополе также находятся две другие посвятительные статуи — Перикла, сына Ксантиппа, и самая любопытная из всех работ Фидия — скульптура Афины, называемая Лемнийской по происхождению тех, кто посвятил её».
 Лукиан (Imagines 4 и 6):
 (4) «Лукин: Из всех работ Фидия, какую ты ценишь выше всего?
 Полистрат: Что, если не Лемния, которую он считал достойной подписать своим именем? Или Амазонка, опирающаяся на копье?»
 (6) «От Книдской создатель Пантеи пускай возьмет одну только голову… пусть позволит остаться волосам, лбу и прекрасной линии чела остаться такими, как их задумал Пракситель, и ясный притягательный взгляд должен оставаться таким, как создал Пракситель. Но линия щёк и носа — пусть будут от алкаменовской »Афродиты в садах", и её руки, изящные руки с длинными тонкими пальцами. А весь очерк лица, его мягкость и соразмерный нос — должны быть от «Лемнийской Афины» Фидия, которому мы также будем обязаны губам и шее, которую следует взять от «Амазонки»".
 Гимериос (Oratio 68.4):
«Фидий не всегда ваял образы Зевса, и не всегда отливал Афину, облачённую в бронзовый доспех, но он обратил своё искусство к другим богам и украсил щеки Девы розовым румянцем, скрытым обычно шлемом, что закрывал красоту богини».

Сохранившиеся копии и реконструкции 
До сих пор не ясно, являются ли сохранившиеся фрагменты римских копий повторением именно «Афины Лемнии». Традиционно к её типу относят:
 Две полные реконструкции (A и B) на основе двух торсов, поступивших в 1728 г. из коллекции Чиджи, Рим (Staatliche Museum, Albertinum, Дрезден)
 Голова Паладжи (Археологический музей Болоньи, Италия)
 Голова из Байи (Археологический музей деи Кампи Флегреи, Поццуоли, Италия).

Эти две реконструкции были выполнены в 1891 году выдающимся немецким археологом и знатоком античного искусства Адольфом Фуртвенглером на основе находившихся в дрезденском музее двух торсов и отдельной головы, а также ещё одной головы из Палаццо Паладжи в Болонье. Позднее в Байи была найдена ещё одна голова этого типа. Реконструкция Фуртвенглера экспонируется в дрезденском Альбертинуме. Обе реконструкции и атрибуции голов на их основе до настоящего времени дискуссионны.

Таким образом, «Афина Лемния» оказывается изображением богини, носящей необычную, перекинутую через плечо эгиду с головой Горгоны Медузы, с непокрытой головой, без щита, держащей шлем в вытянутой правой руке, а левой — опирающейся на копьё.

Идентификация Фуртвёнглером дрезденских мраморов и головы Паладжи как копий оригинальной «Афины Лемнии» основывается на изображении на гемме и описаниях статуи, оставленных античными источниками.

Его умозаключения критикуются. Хартсуик показал, что голова Паладжи не могла быть частью дрезденского торса B, что использованная им гемма могла относится к новому времени, а не к античности, и что описания античных авторов весьма расплывчаты. В свою очередь, опровергаются и некоторые из утверждений Хардвика: например, что голова дрезденской реконструкции А чужеродна, и что голова Паладжи относится к адриановскому времени. Стюарт подытоживает: «Так что, хотя реконструкция смотрится цельно и вполне по-фидиевски, гипотеза и датировка (451—448) Фуртвёнглера остаются неподтвержденными».

Интересные факты 
 Пока была известна только одна болонская голова Лемнии, её принимали за изображение юноши. И лишь находка второй головы (с торсом) позволила идентифицировать её как изображение богини.

См. также 
 Афина в античной скульптуре

Примечания

Ссылки 

 Статуя на goddess-athena.org. Сводные данные
 Галерея на mlahanas.de
 Одна из реконструкций: голова из Болоньи и торс из Дрездена (без рук)
 Официальный сайт болонского музея. См. греческая коллекция, скульптура
 Реконструкция статуи в полихромии
 Реконструкция статуи в бронзе
 Поза статуи в «Девушке с веслом»

Скульптуры Древней Греции
Скульптуры V века до н. э.
Афина в скульптуре
Фидий
Цветаевская коллекция слепков